Тепексилотла има више значења:

 Тепексилотла (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепексилотла (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепексилотла (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику